Pruebayernos puede referirse a:

 El nombre común de la planta Thymelaea hirsuta.
 El nombre común de la planta Verbascum giganteum.